WTA-toernooi van Perth (Australië), tennistoernooi Western Australian Championships in de periode 1961–1981
 WTA-toernooi van Perth (Schotland), tennistoernooi Dewar Cup Perth in 1968 en 1969